Danet ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Danet (1931–2006), französischer Sportler, Sportfunktionär und Medienmanager
 Jean Danet (1924–2001), französischer Schauspieler und Regisseur
 Jean-Joseph Danet (1751–1820), französischer Politiker
 Marie Danet (1877–1958), französische Tennisspielerin und Malerin
 Pierre Danet (1650–1709), französischer Kleriker, Latinist, Hellenist, Romanist und Lexikograf

Danet ist auch:
 eine Landgemeinde in Niger, siehe Dannet